Гусáры смерти (нем. Totenkopfhusaren или "Гусары мёртвой головы") — прозвище, применявшееся к двум гусарским полкам прусской армии и одному гусарскому полку :
 1-му лейб-гусарскому полку;
 2-му лейб-гусарскому полку королевы Виктории Прусской;
 

Гусарские полки